Zouma kan syfta på följande platser:

Burkina Faso 

 Zouma (ort), Boucle du Mouhoun,

Kina 

 Zouma (socken i Kina, Chongqing), 
 Zouma (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Burkina Fasoförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar